Godart kan syfta på,

Jean Baptiste Godart, fransk entomolog. 
Justin Godart, fransk politiker och författare.
Louis Godart, italiensk-belgisk arkeolog. 
Maxime Godart, fransk barnskådespelare.